Osoby o tym nazwisku:
 Almir Turković – bośniacki piłkarz
 Dževad Turković – chorwacki piłkarz